Plaats in Indonesië
 Teupin Peuraho (Arongan Lambalek), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh
 Teupin Peuraho (Meureudu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie Jaya in de provincie Atjeh